Ма́йкл То́мас Тернер (; род. 9 ноября 1983, Люишем, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции защитника.

Карьера 
Майкл Тернер родился 9 ноября 1983 года в Люишеме, районе на юго-востоке Лондона. Свою карьеру он начал в молодёжной команде клуба «Чарльтон Атлетик», также он имел возможность потренироваться несколько месяцев с молодёжью до 19 лет итальянского клуба «Интер», как часть сотрудничества между клубами.

После подписания своего первого профессионального контракта с «Чарльтоном» в 2002 году, Тернер, не попадавший даже в заявку на игры команды, в марте 2003 года был отдан в аренду в клуб «Лейтон Ориент», затем, вернувшись в «Чальтон», он начал играть в молодёжном составе клуба, стал капитаном молодёжного «Чарльтона» и получил приз лучшего молодого игрока клуба сезона 2003/04. В августе 2004 года Тернер был отдан в аренду в клуб «Брентфорд», аренда начавшаяся с месяца, затем была продлена до двух месяцев, а потом ещё и до трёх, в конце концов «Брентфорд» решил купить Тернера, подписав с ним контракт на 2,5 года в ноябре 2004. В «Брентфорде» Тернер по-настоящему раскрылся, он стал лидером обороны клуба, за что получил приз лучшего игрока клуба по двум опросам, первый — по голосованию самих футболистов команды в сезоне 2004/05 и второй по мнению болельщиков клуба в сезоне 2005/06.

В июле 2006 года Тернер был куплен клубом «Халл Сити» за 350 000 фунтов, подписав с «тиграми» трёхлетний контракт. Фил Паркинсон, главный тренер «Халла» в 2006 году так прокомментировал покупку Тернера:

Он игрок, за которым я наблюдал много лет, сначала с дублем «Чарльтона», а затем с «Брентфордом». Он мне нравится, и я думаю, что он будет превосходным приобретением, потому что он готов играть в футболе Чемпионшипа. Майкл был лучшим центральным защитником в Первой лиге в прошедшем сезоне и он готов подняться на уровень выше.

Первоначально игра Тернера в «Халл Сити» не ладилась, он часто допускал ошибки, но после нескольких месяцев в команде Тернер смог выйти на свой высокий уровень игры, а в сезоне 2007/08 он даже стал лучшим игроком сезона в «Халл Сити», что поспособствовало подписанию с ним нового трёхлетнего контракта в апреле 2008 года.

Ссылки 
 Профиль на hullcityafc.net
 Профиль на soccerbase.com
 Официальный сайт Тернера
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Саутенд Юнайтед»